Synonyme: conflit.
- Une confrontation consiste à mettre des choses ou des personnes en présence pour les comparer (comparaison), dans le but d' en obtenir un ensemble harmonieux (harmonie), qui n'est ni un ensemble ordonné (ordre), ni un ensemble chaotique (chaos) mais le produit d'un consensus (la vérité qui n'est pas la Vérité, celle qui appartiendrait à Dieu. cf: La majuscule confère l' unicité, omnipotence) 

 Confrontation est un album posthume de Bob Marley & the Wailers sorti en 1983.
 Confrontation est un jeu de figurines.
 Confrontation est un jeu vidéo développé par Cyanide Studio basé sur le jeu de figurines.
 Confrontation est un jeu vidéo de type wargame sorti en 1983.
 Les Cahiers Confrontation, publiés de 1979 à 1989, ont été une revue d’herméneutique dirigée par le psychanalyste René Major.
 Confrontation est un épisode de la série télévisée Stargate Universe.
 Confrontation est un festival de cinéma qui se déroule à Perpignan.
 Confrontation est une mini-série soviétique de Semion Aranovitch réalisée en 1985.